Sedalia (Carolina do Norte)
Sedalia (Colorado)
Sedalia (Missouri)

Desambiguações de topônimos